Le qualificazioni del singolare del Royal Guard Open Chile 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Guido Pella (ultimo turno)
  Facundo Argüello (ultimo turno)
  Thomaz Bellucci (qualificato)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

 João Souza (ultimo turno)
 Pere Riba (secondo turno)
 Facundo Bagnis (ultimo turno)
 Martín Alund (qualificato)

Qualificati

  Martín Alund
  Tarō Daniel

  Thomaz Bellucci
  Rubén Ramírez Hidalgo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Royal Guard Open Chile 2014
ATP World Tour 2014